Araguaiana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araguaiana (ort), Mato Grosso, 
 Araguaiana (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar